Dans la mythologie grecque, Amphimaque () peut désigner :
 Amphimaque fils de Ctéatos, petit-fils d'Actor, un des meneurs achéens de la guerre de Troie, tué par Hector ;
 Amphimaque fils de Nomion, frère de Nastès, un des meneurs troyen de la guerre de Troie ;
 Amphimaque fils de Polyxénos, roi d'Élis.

Amphimaque peut aussi désigner :
 Amphimaque,  satrape de l'époque des Diadoques.

Référence